Sólo ellos puede referirse a:
Sólo ellos (película) (en inglés: The Boys Are Back), película australiana de 2009 protagonizada por Clive Owen.
Sólo ellos: Los Destellos, tercer álbum de la agrupación peruana Los Destellos.